Okręty US Navy o nazwie USS "Fortify":
 Pierwszy USS "Fortify" (AM-237) miał być trałowcem, ale jego budowa została przerwana 6 czerwca 1944.
 Drugi USS "Fortify" (AM-446) był trałowcem. Został zwodowany w 1953 i wycofany ze służby w 1992.

Fortify